Суперкубок Туреччини з футболу 2010 — 38-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2010 року між чемпіоном Туреччини «Бурсаспором» та володарем кубка Туреччини «Трабзонспором».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2010
Туреччина
2010 у турецькому спорті